Maysles ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Maysles (1926–2015), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur
 David Maysles (1931–1987), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur